Zdeněk Černý může být:

 Zdeněk Černý (cyklista) (?–?) – česk(oslovensk)ý cyklista, vítěz Velké ceny Framaru
 Zdeněk Černý (házenkář) (?–?) – česk(oslovensk)ý házenkář, medailista Mistrovství světa v házené mužů 1964
 Zdeněk Černý (lední hokejista) (* 1939) – česk(oslovensk)ý hokejový obránce a útočník

Související články 
 Černý (příjmení)